Ćurkovica est un toponyme qui peut désigner :
Ćurkovica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja ;
Ćurkovica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Vranje, district de Pčinja.